Märchenland steht für:

 Märchenland, Siedlung in Wiesbaden-Dotzheim
 Märchenland, deutscher Name von Satumaa, finnischer Tango